Pilet ist der Familienname folgender Personen

 Hippolyte-Jules Pilet de La Mesnardière (1610–1663), französischer Arzt, Dichter, Übersetzer, Literaturtheoretiker, Höfling
 Jacques Pilet (* 1943), Schweizer Journalist
 Marcel Pilet-Golaz (1889–1958), Schweizer Politiker (FDP)
 Michel Pilet (1931–2006), Schweizer Manager und Jazzmusiker
 Patrick Pilet (* 1981), französischer Rennfahrer
 Robert Pilet (1858–?), französischer Diplomat und erster Skiläufer auf dem Feldberg im Schwarzwald
 Suzi Pilet (1916–2016), Schweizer Fotografin

Siehe auch:
 Pillet
 Pilette
 Billet